Okiek (auch: Ogiek) bezeichnet

 mehrere Gruppen von (ehemaligen) Jägern und Sammlern in Kenia und Tansania, siehe Okiek (Ethnie)
 deren ursprüngliche Sprache, siehe Okiek (Sprache).